Příjmení Rameš nosí více významných osobností:

 Alois Rameš (1867–1952) – český cyklista
 Alois Rameš ml. (1911–1953) – český silniční cyklista
 Bohumil Rameš (1895–1981) – český cyklista
 Karel Rameš (1911–1981) – protektorátní vězeň v pankrácké věznici